|-
| 151701 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151702 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151703 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 151704 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 151705 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151706 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151707 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 151708 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151709 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151710 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151711 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151712 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 151713 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 151714 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151715 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 151716 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151717 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151718 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151719 - ||  || 29 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 151720 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151721 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151722 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151723 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151724 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151725 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 151726 - ||  || 29 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 151727 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151728 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151729 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151730 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151731 - ||  || 23 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151732 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151733 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151734 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151735 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151736 - || 2003 CQ || 1 februarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151737 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151738 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151739 - ||  || 2 februarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151740 - ||  || 4 februarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151741 - ||  || 3 februarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 151742 - ||  || 9 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 151743 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151744 - ||  || 11 februarie 2003 ||  || 
|-
| 151745 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 151746 - ||  || 22 februarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151747 - ||  || 25 februarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 151748 - ||  || 21 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 151749 - ||  || 19 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 151750 - ||  || 21 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 151751 - ||  || 21 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 151752 - ||  || 28 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151753 - || 2003 EX || 5 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151754 - ||  || 5 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151755 - ||  || 5 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151756 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151757 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151758 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151759 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151760 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151761 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151762 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151763 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151764 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151765 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151766 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151767 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151768 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151769 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151770 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151771 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151772 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151773 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151774 - ||  || 6 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 151775 - ||  || 7 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151776 - ||  || 9 martie 2003 ||  || 
|-
| 151777 - ||  || 8 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151778 - ||  || 8 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151779 - ||  || 9 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151780 - ||  || 9 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151781 - ||  || 10 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151782 - ||  || 10 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151783 - ||  || 12 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 151784 - ||  || 12 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 151785 - ||  || 25 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 151786 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151787 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151788 - ||  || 23 martie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 151789 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151790 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151791 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151792 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151793 - ||  || 26 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151794 - ||  || 23 martie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 151795 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151796 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151797 - ||  || 25 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 151798 - ||  || 25 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 151799 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 151800 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-